Dwarischken ist der deutsche Name zweier Dörfer Ostpreußens im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad, Russland:
 Dwarischken (1928–1946 Eichenberg), Kreis Insterburg, siehe: Lesnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Dwarischken (1938–1946 Löbelshorst), Kreis Pillkallen/Schloßberg: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk